Кара Блек і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Гарбінє Мугуруса і Карла Суарес Наварро виграли титул, у фіналі перемігши Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

Toray Pan Pacific Open, парний розряд
2015